Die Liste der Länder nach Haushaltsverschuldung sortiert Länder nach der Gesamtverschuldung der privaten Haushalte als Anteil des Bruttoinlandsprodukts zum letzten ermittelbaren Zeitpunkt. Als Haushaltsverschuldung zählen alle Schulden, Kredite und Schuldverschreibungen der Bürger eines Landes. Zu den häufigsten Formen von Verschuldung gehören Hypotheken, Hypothekendarlehen, Autokredite, Studentendarlehen und Kreditkartenschulden.

Siehe auch 
 Liste der Länder nach Staatsschuldenquote
 Liste der Länder nach Auslandsverschuldung
 Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt
 Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
 Liste der Länder nach Staatshaushalt
 Liste der Länder nach Devisenreserven
 Verschuldungsgrad

Einzelnachweise 

Haushaltsverschuldung

Liste (Wirtschaft)
Volkswirtschaftliche Kennzahl